Naturschutzgebiet Schatthangwald steht für:
 Naturschutzgebiet Schatthangwald Röhre, Sauerland
 Naturschutzgebiet Schatthangwald Hohe Liete, Sauerland
 Naturschutzgebiet Schatthangwald Egge, Arnsberg